

Esportes individuais 
 Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista
 Campeonato Mundial de Judô
 Campeonato Mundial de Esgrima
 Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta
 Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos
 Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo
 Copa do Mundo de Salto Equestre
 Campeonato Mundial de Salto de Penhasco
 Copa do Mundo de Esqui Alpino
 Campeonato Mundial de Esqui Alpino

Atletismo 
 Campeonato Mundial de Atletismo
 Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta
 Campeonato Mundial de Meia Maratona
 Campeonato Mundial de Corta-Mato

Esportes a motor 
 Campeonato Mundial de Carros de Turismo
 Fórmula 1
 Campeonato Mundial de Rali
 MotoGP — motociclismo

Ginástica 
 Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica
 Campeonato Mundial de Ginástica Artística
 Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim
 Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica
 Copa do Mundo de Ginástica Artística

Esportes coletivos 
 Copa do Mundo de Basquetebol
 Campeonato Mundial da FIBT — de skeleton e bobsleigh/bobsled/bobsledge
 Copa do Mundo de Críquete
 Campeonato Mundial de Curling

Esportes de meta 
 Copa do Mundo FIFA — futebol de campo masculino, entre seleções
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA — futebol de campo masculino, entre clubes
 Copa do Mundo de Masters da FIFA — futebol de campo masculino sênior, entre clubes
 Copa do Mundo de Futebol Feminino — futebol de campo feminino, entre seleções
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA Feminino — futebol de campo feminino, entre clubes
 Copa do Mundo de Futebol Americano — masculino
 Copa do Mundo de Futebol Americano Feminino
 Copa Internacional de Futebol Australiano — masculino
 Copa do Mundo de Futebol de Areia — masculino
 Copa do Mundo de Futsal da FIFA — masculino
 Campeonato Mundial de Futsal Feminino
 Campeonato Mundial de Futebol de Salão (FIFUSA/AMF) — masculino
 Copa do Mundo de Rugby — rúgbi/râguebi masculino de quinze
 Copa do Mundo de Rugby Feminino — rúgbi/râguebi de quinze
 Copa do Mundo de Rugby Sevens — rúgbi/râguebi de sete
 Copa do Mundo de Rugby League — rúgbi/râguebi de treze
 Campeonato Mundial de Handebol Masculino
 Campeonato Mundial de Handebol Feminino
 Campeonato Mundial de Beach Handball — andebol/handebol de praia/areia

Esportes de bola-sobre-rede 
 Circuito Mundial de Futevôlei
 Mundial de Futevôlei 4 por 4
 Copa Davis — tênis masculino
 Fed Cup — tênis feminino
 World Team Cup — tênis masculino por equipes
 Campeonato Mundial de Tênis de Mesa
 Campeonato Mundial de Voleibol
 Campeonato Mundial de Vôlei de Praia

Esportes de taco 
 Clássico Mundial de Beisebol — masculino
 Copa do Mundo de Beisebol — masculino
 Copa Intercontinental de Beisebol — masculino
 Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo — masculino
 Campeonato Mundial de Hóquei — masculino
 Copa do Mundo de Hóquei sobre a grama Feminino
 Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins — masculino
 Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Feminino
 Campeonato do Mundo de Polo — masculino

Jogos e outros esportes 
 Campeonato Mundial de Aviões de Papel
 Campeonato Mundial de Carregamento de Mulheres
 Campeonato Mundial de Cubo Mágico
 Campeonato Mundial de Monopoly — jogo de tabuleiro de compra de imóveis
 Copa do Mundo de Parapente
 Copa do Mundo de Rodeio
 Campeonato Mundial de Wingsuit Flying
 Campeonato Mundial de Xadrez
 Campeonato Mundial de League of Legends

Desambiguações de esportes